Ciorbă – minestra acida tipica dell'Asia centrale, della Turchia e di parte della penisola balcanica 
 Corina Monica Ciorbă – cantante pop, dance ed R&B romena
 Laura-Cătălina Vicol-Ciorbă – politica rumena
 Sandu Ciorbă – cantante rumeno